Plaats in Indonesië
 Semaya (Randudongkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Semaya (Sikur), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara